Финале Купа сајамских градова 1965. била је последња утакмица седмог по реду Купа сајамских градова. То је уједно било и друго финале које се није састојало од две утакмице. Меч је одигран 23. јуна 1965. између Ференцвароша из Мађарске и Јувентуса из Италије. Мађари су били бољи и победили су резултатом 1 : 0. Јувентусовом тиму су недостајала двојица најбољих играча, Сивори и Салвадоре.

Пут до финала

Утакмица 

|
|valign="top" width="50%"|

|}

Референце

Спољашње везе 
RSSSF

1965
Спорт у Торину
Фудбал у 1965.